Il nome Melezzo può riferirsi a due differenti torrenti della Val Vigezzo:

Melezzo Occidentale
Melezzo Orientale (Melezza in territorio svizzero)